Koro má více významů:
 Koro ostrov Fidži
 Koro (moře) u Fidži
 Koro (psychologie), fobie ze scvrkávání penisu
 Jazyk Koro, himálajský jazyk